A36 ou A-36 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 North American A-36 Apache, un avion militaire de la Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Diphtérie, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute française A36, reliant Mulhouse à Beaune  ;
 Autoroute italienne A36, reliant Cassano Magnago à Lentate sul Seveso ;
  Autoroute kazakh A36 reliant Kuryk à Zhetybai ;
  Autoroute portugaise A36, ceinture régionale interne de Lisbonne.

Routes
  Route britannique A36 reliant Southampton à Bath ;
  Route nord-irlandaise A36 reliant Ballykeel à Ballyrickard.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres